Приватни универзитети у Републици Српској  су високообразовне установе или факултети којим не управља Влада Републике Српске, иако многи добијају пореске олакшице, јавне студентске кредите и стипендије. У зависности од локације, приватни универзитети могу бити предмет владине регулативе. Према подацима Министарства просвјете и културе Републике Српске на шест приватних универзитета у Републици Српској лиценцирано је укупно 75 студијских програма првог циклуса и на пет приватних универзитета 24 студијских програма другог циклуса.

Опште информације 
Универзитети у Републици Српској су све регистроване високошколске установе које академски наставни образовни програм изводе у складу са „Законом о високом образовању Републике Српске“ («Службени гласник Републике Српске», бр. 85/06 и 30/07)  Високо образовање је према Закону о високом образовању Републике Српске дефинисано као дјелатност од општег друштвеног интереса за Републику Српску, и спада у надлежност Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

У Републици Српској постоји више универзитета који с највећим делом налазе у три регионална центра, Бања Лука, Источно Сарајево и Бијељину. Највећа два универзитета су Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву, чији је оснивач Република Српска. Република Српска је 1992. направила реструктуру југословенског образовног система и конституисала Универзитет у Бањој Луци као јавну институцију Републике Српске. Универзитет у Источном Сарајеву је основан одлуком Народне скупштине Републике Српске 29. децембра 1993. године. Седиште Универзитета у Источном Сарајеву је Источно Сарајево, а јединице Универзитета, односно факултети су распоређени у Лукавици, Палама, Требињу, Фочи, Зворнику, Бијељини, Брчком и Добоју. Ова два универзитета су уједно и једина два јавна универзитета у Српској.

Приватни универзитети у Републици Српској су највећим делом концентрисани у Бања Луци и Бијељини. Слобомир П Универзитет је први приватни универзитет основан у Републици Српској 2003. године, од тада до данас основано је укупно седам универзитета.

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука 
Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, који се налази у  Бања Луци, Улица Деспота Стефана Лазаревића бб. је високошколска установа у оквиру које су прве образовне институције основане у јуну 2003. године. Седиште универзитета је у Бањој Луци, а одељења Универзитета су у Требињу, Брчко Дистрикту, Ужицу и Источном Сарајеву.
Студијски програми
Студијски програми на Универзитету за пословни инжењеинг и менаџмент:
 Менаџмент; 
 Финансије и банкарство; 
 Маркетинг; 
 Економска дипломатија; 
 Графички инжењеринг и дизајн, 
 Андрагогија, 
 Психологија, 
 Рачунарске науке и 
 Право.

Овај универзитет био је пионир у БиХ у развоју образовања у области менаџмента и пословне економије. Посебна пажња посвећује се интеграцији са околином кроз споразуме о сарадњи са повезаним високошколским установама и успостављање квалитетне пословне сарадње са успешним пословним компанијама.

Независни универзитет Бања Лука – НУБЛ, 
Независни универзитет Бања Лука – НУБЛ, који се налази у Бања Луци, Краља Петра I Карађорђевића 103, основан је  2005. године као високошколска установа са називом „Факултет за друштвене и политичке науке – ФПДН“. Прва генерација студената уписала се 2005/2006 школске године. У складу са Законом о високом образовању РС Факултет се организује као универзитет и мења назив у „Независни универзитет Бања Лука“. Оснивач Универзитета је проф. др Зоран Калинић. Ректор Универзитета је проф. др Жарко Павић.

Поред дјелатности из области високог образованја, Универзитет обавља и научно-истраживачку дјелатност као део јединственог процеса високог образованја, експертско-консултантску, и издавачку дјелатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати образовног, научног, истраживачког и умјетничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

У свом саставу НУБЛ има следеће факултете. 

Факултет за политичке науке  

Студијски програми:   

 Менаџмент у мултимедијима;  
 Политикологија;  
 Међународни односи.  

Факултет за екологију  

Студијски програм: Екологија. 

Факултет за друштвене науке 

Студијски програми:

 Пословна психологија; 
 Предшколско васпитање; 
 Разредна настава.

Факултет за привредни развој 

Студијски програми: 

 Привредни развој; 
 Менаџмент; 
 Рачуноводство и ревизија; 
 Порези, царине и буџет; 
 Осигурање и управљање ризицима; 
 Банкарство и берзанско пословање.

Факултет за информатику 

Студијски програми: 

 Пословна информатика 
 Софтверско инжењерство

Факултет лијепих умјетности 

Студијски програм: Сликарство

Паневропски универзитет „Апеирон“ 
Паневропски универзитет „Апеирон“, Војводе Пере Креце 13, Бања Лука, основан је 2005. године у Бањој Луци у Републици Српској, БиХ. До априла 2008. године на овом универзитету је дипломирало 716 студената а 2.398 студената је било у току студија. Састоји се од следећих факултета лоцираних у истој згради:

Факултет правних наука

Студијски програми:  

 Опште право;  
 Пословно право. 

Факултет пословне информатике 

Студијски програми: 

 Пословна информатика; 
 Наставничка информатика.

Факултет филолошких наука  

Студијски програм: Руски језик 

Факултет пословне економије 

Студијски програми:  

 Менаџмент јавне управе; 
 Предузетнички менаџмент;  
 Менаџмент банкарства, финансија и трговине. 

Факултет спортских наука 

Студијски програми: 

 Спортски менаџмент; 
 Спортски тренер; 
 Педагошко-наставни.

Факултет здравствене његе  

Студијски програми:  

 Физиотерапија и радна терапија;  
 Сестринство;  
 Лабораторијско-медицински инжењеринг;  
 Санитарни инжењеринг;  
 Менаџмент у здравству

Слобомир П универзитет 
„Слобомир П универзитет”, Павловића пут бб, Бијељина  први је приватни универзитет у Босни и Херцеговини, који је почео је са радом 2003. године и до данас је одшколовао четири генерације дипломираних студената. Универзитет се састоји од четири факултета и две академије који равноправно раде у два кампуса — Слобомиру и Добоју (Република Српска).

У свом саставу Слобомир П универзитет има следеће факултете и академије:

Факултет за информационе технологије  

Студијски програм: Информационе технологије. 

Факултет за економију и менаџмент  

Студијски програм: Економија и менаџмент 

Филолошки факултет 

Студијски програм: Англистика 

Правни факултет 

Студијски програми: Правне студије

Пореска академија  

Студијски програм: Пореско-финансијска анализа 

Академија умјетности  

Студијски програми:  

 Музика;  
 Драмска и филмска умјетност; 
 Графички дизајн;  
 Аудио-визуелна умјетност.

Универзитет „Синергија” 
Универзитет „Синергија”, Цара Уроша 54, Бијељина  основан je 2005. године, уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске и уз подршку Универзитета Сингидунум из Београда.

У свом саставу универзитет има следеће факултете:

Факултет за пословну економију у Бијељини (ФПЕБ)  

Студијски програми:  

 Финансије и банкарство;  
 Рачуноводство и ревизија;  
 Маркетинг и трговина. 

Факултет за пословну информатику у Бијељини (ФПИБ) 

Студијски програми: 

 Пословна информатика; 
 Рачунарство и информатика.

Правни факултет у Бијељини (ПРФБ)  

Студијски програм: Право.  

Филолошки факултет у Бијељини (ФФБ)  

Студијски програм: Англистика. 

Пословни факултет у Вишеграду (ПФВ), Ужичког Корпуса 12,Вишеград 

Студијски програми:  

 Финансије и банкарство; 
 Рачуноводство и ревизија; 
 Маркетинг и трговина. 

Факултет за безбједност и заштиту, Пете козарске бригаде 18, Бања Лука  

Студијски програми:  

 Безбједност и криминалистика;  
 Приватна безбједност;  
 Цивилна заштита.

Универзитет за пословне студије 
Универзитет за пословне студије, Јована Дучића 23а, Бања Лука је академска институција израсла из Факултета за пословне студије у Бањој Луци  када је 2006. добила сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске. Универзитет је основан са основним опредељењем да у области високог образовања унесе што савременије садржаје и програме изучавања економије, информационих технологија и дизајна, екологије, новинарства и комуникологије, туризма и хотелијерства и права. Универзитет користи посебно савремене методе реализације процеса наставе усмерене на стицање квалитетних научних знања и вештина које свршеним студентима омогућавају обављење сложених послова у истраживању и пракси.

Универзитет у свом саставу има:

Факултет за пословне и финансијске студије 

Студијски програми:  

 Пословне и финансијске студије;  
 Финансије, банкарство и осигурање;  
 Право европске уније 

Факултет за информационе технологије и дизајн  

Студијски програми:  

 Информационе технологије и дизајн; 
 Графички дизајн;  
 Рачунарске и информационе технологије. 

Факултету за примијењену економију  

Студијски програми:  

 Менаџмент и маркетинг;  
 Менаџмент и маркетинг малих и средњих предузећа 

Факултет за туризам и хотелијерство 

Студијски програм: Туризам и хотелијерство  

Факултет за новинарство и комуникологију  

Студијски програм: Новинарство и комуникологија. 

Факултет за екологију   

Студијски програм: Екологија.    

Факултет правних наука   

Студијски програм: Право

Види још 
 Универзитети у Републици Српској
 Научноистраживачке и истраживачкоразвојне организације у Републици Српској

Извори

Спољашње везе 
 Privatni fakulteti u Banja Luci - www.eduinfo.ba
 Privatni fakulteti u BIH - www.eduinfo.ba

Научноистрживчке организације у Републици Српској
Високо образовање